La Coppa dei Campioni 1974-1975 fu la 20ª edizione della massima competizione europea calcistica per club.

Formula 
Viene confermato lo stesso formato delle edizioni precedenti. La , su cui pendeva una squalifica annuale dalle competizioni confederali, venne comunque inserita sub iudice nel sorteggio. Durante l'estate del 1974, la società romana presentò ricorso all'UEFA per la partecipazione alla competizione, ma l'organismo confermò la pena inflitta al club, vincitore della Serie A 1973-1974, a causa degli incidenti tra tifosi durante la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA 1973-1974 contro l'. Dunque, la massima coppa europea partiva senza compagini italiane al via.

Risultati

Tabellone

Primo turno 
 
Vllaznia 
Magdeburgo

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Classifica dei principali marcatori del torneo:

Caso Bayern Monaco-Leeds United (1975)
L'esito della finale tra il  e il Leeds United, inclusa nell'inchiesta sul calcio europeo condotta dal giornalista inglese Brian Glanville, fu ampiamente criticato dai mezzi di comunicazione europei, principalmente britannici, i quali ritenevano che l'arbitro francese Michel Kitabdjian avesse voluto deliberatamente favorire la formazione tedesca con decisioni a senso unico nonostante la superiorità espressa in campo da parte dalla squadra inglese, con due presunti rigori e un gol non convalidato - in cui fu decisivo l'appello che Franz Beckenbauer fece a Kitabdjian - in favore degli inglesi. Gli incidenti causati dai sostenitori di entrambe le squadre portarono l'UEFA a vietare al Leeds di disputare incontri di qualsiasi competizione gestita dalla confederazione per quattro stagioni sino al 1980, che furono successivamente ridotte a due, segnando comunque la fine del ciclo continentale dei Peacocks iniziato alla fine degli anni 1960. Il Leeds United ritornò nella principale competizione confederale nella stagione 1992-93.

Note

Voci correlate 
 Supercoppa UEFA 1975
 Coppa delle Coppe 1974-1975
 Coppa UEFA 1974-1975

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Edizioni della Coppa dei Campioni